1-й чемпионат Украины (1-й Всеукраинский съезд) проходил с 29 марта по 11 апреля в 1924 году в Киеве.

Призы 
 I — 80 рублей
 II — 60 рублей
 III — 40 рублей
 IV — 20 рублей
 V — 10 рублей
Пятый приз был поделен между Григоренко и Гуецким.

Таблица

Литература

Ссылки 
 «Спаситель Алехина», Сергей Ткаченко

Чемпионаты Украины по шахматам
1924 год в шахматах
Март 1924 года
Апрель 1924 года
Спорт на Украине в 1924 году
Спортивные соревнования в Киеве